Driftwood peut faire référence à :

Toponyme 
 Driftwood, une communauté canadienne ;
 Driftwood, un borough  du comté de Cameron, en Pennsylvanie, aux États-Unis ;
 Driftwood, census-designated place américaine située au Texas.

Cinéma 

 Driftwood, film muet américain réalisé par Otis Thayer, sorti le  ;
 Driftwood, film muet américain réalisé par Allan Dwan, sorti le  ;
 Driftwood, film américain réalisé par Allan Dwan, sorti en 1947 ;
 Driftwood, film d'horreur américain réalisé par Tim Sullivan, sorti en 2006 ;
 Driftwood, court métrage américain de Michelle Steffes sorti en 2007 ;